Pawlowsk ist der Name folgender Orte und Verwaltungseinheiten in Russland:
 Pawlowsk (Sankt Petersburg), eine Stadt nahe Sankt Petersburg, berühmt durch eine Park- und Schlossanlage
 Pawlowsk (Woronesch), eine Stadt in der Oblast Woronesch
 Pawlowsk (Region Altai), ein Dorf in der Region Altai
 Rajon Pawlowsk, ein Rajon in der Region Altai

 Pawlowsk-Bucht, aufgegebene russische Marinebasis der Pazifik-U-Bootflotte mit U-Boot-Bunker nahe Fokino (Primorje)

Siehe auch:
 Pawłowski, Pawlow, Pavlov